Мато Грковић (Подриње, 4. март 1898 — Загреб, 21. мај 1973) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1920.-те
|-
| 1929. || Биртија  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1930.-те
|-
| 1930. || Грјешнице || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1947. || Живјеће овај народ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Хоја! Леро! || /
|-
| 1957. || Иза казалишне рампе (Кратки документарни) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || На тараци (ТВ) || Господар Лукша
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Инквизитор
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну (кратки) || /
|-
| 1963. || Сељачка буна (серија) || /
|-
| 1963. || Жара (ТВ) || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке (ТВ) || /
|-
| 1964. || Смрт у чизмама (ТВ) || /
|-
| 1968. || -{La kermesse des brigands}- || 
|-
| 1969. || Ожиљак (ТВ) || /
|-
| 1969. || Баштина (ТВ) || /
|-
| 1969. || -{Delitto al circolo del tennis}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Пут у рај || Свећеник из саркофага
|-
| 1970. || -{Gott mit uns}- || /
|-
| 1970. || Сам човјек (ТВ) || /
|-
| 1970. || Сам човјек (серија) || /
|-
| 1971. || Старци   (кратки)|| /
|-
| 1973. || Горчина у грлу (ТВ) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1898.
Умрли 1973.
Хрватски глумци
Југословенски глумци